Agnathosia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hans Georg Amsel 1954. Agnathosia ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Agnathosia